Marienwerder :
 Nom allemand de la ville de Kwidzyn en Pologne.
 Marienwerder, une commune d’Allemagne.